The Velvet Underground může být:

 The Velvet Underground – americká hudební skupina
 The Velvet Underground Tarot Cards – film (1966)
 The Velvet Underground and Nico: A Symphony of Sound – film (1966)
 The Velvet Underground & Nico – album skupiny (1967)
 The Velvet Underground (album) – album skupiny (1969)
 The Velvet Underground (film) – dokumentární film o skupině (2021)
 The Velvet Underground (kniha) – kniha novináře Michaela Leigha (1963)
 Velvet Underground (klub) – hudební klub v Torontu